Paluch – pierwszy palec stopy
 Paluch (raper) – polski raper, były członek zespołu Aifam
 Paluch (Warszawa) – osiedle w granicach dzielnicy Włochy w Warszawie
 Paluch koślawy – schorzenie
 Paluch (broń) – metalowa obrączka obejmująca kciuk, zapożyczona z szabel zachodnioeuropejskich, ułatwiająca operowanie szablą i zabezpieczająca wewnętrzną stronę dłoni przed ześlizgującym się ostrzem przeciwnika
 Kazimierz Paluch – podróżnik, harcerz, masażysta, specjalista w leczeniu chorób kręgosłupa
 Paluchów – część wsi Dęba
 Paluchy (strongman) (ang. Fingal’s Fingers) – konkurencja zawodów siłaczy
 Paluchy – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie Sieniawa
 „Na Paluchu” – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
 Tomcio Paluch – fikcyjna postać z angielskiego folkloru

Przypisy